Ein Eiskanal ist:
 eine Sicherungsanlage gegen einen Eisstoß bei Eisgang, siehe Eiskanal (Kraftwerk)
 eine Anlage für den Bob-, Rodel- und Skeletonsport, siehe Liste der Rennrodel- und Bobbahnen

namentlich:
 Augsburger Eiskanal, Wildwasseranlage in Augsburg (winters ein Eiskanal für ein Kraftwerk)